Маршанцієві печіночники, маршанціопсиди (Marchantiopsida) — клас зелених рослин відділу печіночники (Marchantiophyta). В Україні росте 23 види з семи родин.

Опис 
До цього класу належать лише таломні форми, вегетативне тіло яких має просту або здебільшого досить складну дорзовентральну будову. У багатьох з них між верхнім і нижнім епідермісом утворюються основна та асиміляційна тканини. У спеціальних дрібних клітинах основної тканини є олійні тільця, інколи відсутні. Антеридії і архегонії занурені у тканину талому або ж розвиваються на спеціальний підставках. Спорогони з одношаровою, рідше багатошаровою стінкою коробочки. Коробочка на ніжці або рідше без неї, розкривається внаслідок руйнування стінки, розривання її на лопаті. У коробочці утворюються спори і елатери або поживні клітини.

Класифікація 
У класі нараховують 19 родин у 5 порядках.
 Blasiidae He-Nygrén et al. 2006
 Blasiales Stotler & Crandall-Stotler 2000
 †Treubiitaceae Schuster 1980
 Blasiaceae von Klinggräff 1858
 Marchantiidae Engler 1893 sensu He-Nygrén et al. 2006
 Neohodgsoniales Long 2006
 Neohodgsoniaceae Long 2006
 Sphaerocarpales Cavers 1910 
 Monocarpaceae Carr ex Schelpe 1969
 Riellaceae Engler 1892
 Sphaerocarpaceae Heeg 1891
 Lunulariales Long 2006
 Lunulariaceae von Klinggräff 1858
 Marchantiales Limpricht 1877
 Marchantiaceae Lindley 1836 
 Aytoniaceae Cavers 1911  [Rebouliaceae; Grimaldiaceae]
 Cleveaceae Cavers 1911  [Sauteriaceae]
 Monosoleniaceae Inoue 1966 
 Conocephalaceae Müller ex Grolle 1972 
 Targioniaceae Dumortier 1829 
 Wiesnerellaceae Inoue 1976 
 Dumortieraceae Long 2006 
 Monocleaceae Frank 1877  
 Oxymitraceae Müller ex Grolle 1972 
 Ricciaceae Reichenbach 1828 
 Corsiniaceae Engler 1892  [incl. Exormothecaceae Müller ex Grolle 1972]
 Cyathodiaceae Stotler & Crandall-Stotler 2000

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Villarreal et al. 2015

Примітки 

Печіночники
Класи рослин